Barrio de la Magdalena puede referirse a:
 El Barrio de la Magdalena de la ciudad de Córdoba (España).
 El Barrio de la Magdalena de la ciudad de Zaragoza (España).